Senftenberg ist der Name folgender geografischer und astronomischer Objekte:
 Senftenberg, Stadt in Brandenburg
 Senftenberg (Buttenheim), Ortsteil der Gemeinde Buttenheim im Landkreis Bamberg
 Senftenberg (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Krems-Land, Österreich
 Senftenberg, deutscher Name von Žamberk im Adlergebirge, Tschechien
 (59001) Senftenberg, Asteroid des Hauptgürtels

Senftenberg ist der Familienname folgender Personen:
 John Parish von Senftenberg (1774–1858), deutscher Kaufmann und Astronom
 Paul Senftenberg (* 1967), österreichischer Autor und Lehrer

Siehe auch:
 Senftenberger See, See im Lausitzer Seenland
 Burgruine Senftenberg, Burgruine in Senftenberg in Niederösterreich